Джо Хилл:
 Хилл, Джо (род. 1973) ― австралийская баскетболистка.
 Хилл, Джо (настоящее имя Йоэль Эмануэль Хеглунд; 1879—1915) — американский рабочий активист, поэт и революционер.
 Хилл, Джо (настоящее имя Джозеф Хиллстром Кинг; род. 1972) — американский писатель, сын Стивена Кинга.